El barranc de Guixers és un afluent per la dreta del barranc del Llanet, el qual, pel seu costat, és afluent del riu de Conques.

S'origina dins del terme de Llimiana, en el seu enclavament dels Obacs de Llimiana, a llevant de la casa de Menal, a 605 m. alt. Es forma per l'adjunció de dos barrancs: el de Menal, que ve de la Serra dels Obacs, al sud-oest, i el del Roi, que ve del sud fent una volta cap a llevant.

S'aboca en el barranc del Llanet a 493 m. alt, després de rebre d'altres barrancs més curts, entre els quals destaca el de Torrentguixers, que ve de l'interior del terme d'Aransís.

Té uns 2 quilòmetres de longitud, i discorre pel terme de Llimiana en un origen, i fa de termenal entre els de Gavet de la Conca, antigament el d'Aransís i Isona i Conca Dellà, antigament de Conques.

Referències 

Guixers
Guixers
Geografia de l'antic municipi de Conques